Carona bezeichnet:

 Carona TI, ehemalige Gemeinde, seit April 2013 ein Quartier der Stadt Lugano, Kanton Tessin, Schweiz
 Carona (Kreis), Kreis im Bezirk Lugano, Kanton Tessin, Schweiz
 Carona (Lombardei), Gemeinde in der Provinz Bergamo, Region Lombardei, Italien
 Carona (Schiff), Schweizer Frachtschiff, am 28. Februar 1964 vor Terschelling gesunken